La saison 2022-2023 de Challenge League est la  du championnat de Suisse de deuxième division, après la Super League. Le championnat oppose dix clubs dont un ou deux relégué(s) de Super League et un promu de Promotion League en deux séries de matchs aller-retour (soit quatre rencontres entre chaque équipes). Comme la Super League 2023-2024 passe à  il y aura deux promotions cette saison, le troisième est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au dernier de Super League. Le dernier affronte le troisième de Promotion League dans un barrage de maintien.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de promotion 
Le barrage de promotion se déroule sur deux matchs et oppose le dernier de Super League, au troisième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2023-2024 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le dernier de Challenge League, au troisième de Promotion League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Challenge League 2023-2024 tandis que le perdant tombe ou reste en Promotion League.

Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2022-2023

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2022-2023
Suisse M2
Championnat M2
Football M2